Guthrum, Guttorm o Gottorm (nórdico antiguo: Goðormr) y su contracción Gorm, es un nombre masculino de origen escandinavo; en nórdico antiguo significa «el que reverencia a los dioses». Fue muy popular en la Era vikinga.

Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Guttorm Sigurdsson Dagling, regente de Noruega (siglo IX).
 Guttorm Haraldsson, hijo de Harald I de Noruega (siglo IX).
 Gorm el Viejo, rey vikingo de Dinamarca (siglo X).
 Guthrum I de Estanglia, rey vikingo de Estanglia (Inglaterra, siglo X).
 Guthrum II de Estanglia, rey vikingo de Estanglia (Inglaterra, siglo X).
 Guthorm Sigurdsson, jarl de las Orcadas (siglo X).
 Guthormr Sindri, escaldo vikingo noruego.
 Guttorm Gunnhildsson, vikingo noruego que devastó Bretland (siglo XI).

Personajes 
 Guttorm I de Noruega, rey de Noruega (siglo XII-XIII).

Referencias 

Nombres escandinavos